Diese Liste enthält die National Wildlife Refuges in Alaska.

Die meisten der 16 Schutzgebiete wurden 1980 im Rahmen des Alaska National Interest Lands Conservation Acts gegründet und untersteht der Verwaltung des United States Fish and Wildlife Services. Die National Wildlife Refuges haben eine Gesamtfläche von 310.955 km², was ungefähr der Größe von Polen entspricht. Die elf größten Refuges der Vereinigten Staaten, mit dem Arctic National Wildlife Refuge an der Spitze, liegen in Alaska.

Weblinks 

 U.S. Fish & Wildlife Service: National Wildlife Refuges in Alaska

Einzelnachweise 

 Alaska
National Wildlife Refuges
National Wildlife Refuges in Alaska
National Wildlife Refuges in Alaska